Le Championnat de France de football de National 3 1993-1994 est la  du championnat de National 3, qui est le cinquième niveau dans la hiérarchie du football en France.

Les premières places de chaque groupe et les quatre meilleures deuxièmes permettent de monter en CFA lors de la saison suivante alors que les trois dernières places de chaque groupe sont synonyme de relégation en division d'honneur et que les équipes classées  jouent les matchs de barrage face aux équipes de division d'honneur.

Classement

Groupe A 
 

|}

Groupe B 
 

|}

Groupe C 
 

|}

Groupe D 
 

|}

Groupe E 
 

|}

Groupe F 
 

|}

Groupe G 
 

|}

Groupe H 
 

|}

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de France amateur 2 de football
 Coupe de France de football 1993-1994
 Championnat de France de football 1993-1994

Liens externes 
  Le CFA 2 sur fff.fr

Championnat de France de football de National 3
France
Championnat de France en 1993
France
Championnat de France en 1994